Ignasi Carbó i Ortega (Reus 1840 - ? 1911), enginyer i polític
 Ignasi Carbó i Florensa (La Riba 1810 - Palau d'Anglesola 1852), eclesiàstic